The River est le titre de plusieurs œuvres :

Musique

Album 

 , album d'Ali Farka Touré sorti le  ;
 , album de Bruce Springsteen sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Ketil Bjørnstad sorti en .

Chanson 

 , chanson de Bruce Springsteen présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Garth Brooks présente sur l'album Ropin' the Wind sorti le  ;
 , chanson de Good Charlotte présente sur l'album Good Morning Revival sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Live présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de The Tea Party présente sur l'album  sorti le .

Série télévisée 

 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur  ;
 The River, série télévisée américaine diffusée du  au  sur .
 The River,  série télévisée sud-africaine

Cinéma 

 , titre original de La Femme au corbeau, film américain réalisé par Frank Borzage, sorti en 1929 ;
 The River, film américain de Pare Lorentz sorti en 1938 ;
 , titre original de Le Fleuve, film américain de Jean Renoir sorti en 1951 ;
 , titre original de La Rivière, film américain de Mark Rydell sorti en 1984 ;
 , titre anglais de La Rivière (), film taïwanais de Tsai Ming-liang sorti en 1997 ;
 , titre anglais de Joki, film finlandais de Jarmo Lampela sorti en 2001.

Voir aussi